Генеральный почтмейстер Шри-Ланки () — официальный статус главы почтовой администрации Шри-Ланки, которая является одним из правительственных департаментов. По состоянию на 2017 год, пост генерального почтмейстера занимал Д. Л. П. Рохана Абеяратне (D. L. P. Rohana Abeyaratne).

История 

Первым генеральным почтмейстером на острове Цейлон при британцах был Антонио Бертолуччи (Antonio Bertolucci), назначенный на этот пост в 1802 году.

В 1815 году остров полностью перешёл под британское управление. С этого же года генеральным почтмейстером на острове числился Э. Блеттерман (E. Bletterman). . Следующим почтмейстером стал майор Дж. Стюарт, под руководством которого почта была учреждена во всех крупных городах острова.

В 1882 году англичане реорганизовали почтовую службу и создали постоянно действующее центральное почтовое отделение в Коломбо. Впоследствии был введён пост, полное название которого звучало как генеральный почтмейстер Цейлона, и первым, кто был назначен на эту должность, стал офицер  А. Кеннеди (A. Kennedy).

Список генеральных почтмейстеров 
Ниже перечислены ранние генеральные почтмейстеры на острове и лица, занимавшие пост генерального почтмейстера Цейлона, а с 1972 года — пост генерального почтмейстера Шри-Ланки (список неполный):

Ранние генеральные почтмейстеры
 Антонио Бертолуччи (Antonio Bertolucci, 1802—?)
 Э. Блеттерман (E. Bletterman, 1815—1817)
 
 Майор Дж. Стюарт (Major G. Stewart)
 Джордж Ли (George Lee, 1833—1860; находился дольше всех в этой должности)
 Т. Э. Б. Скиннер (T. E. B. Skinner, 1871—1897)

Генеральные почтмейстеры Цейлона
 А. Кеннеди (A. Kennedy)
 Ф. Дж. Смит (F. J. Smith, 1913—1923)
 Дж. П. Эпплби (J. P. Appleby, 1946—1947)
 Мудлиер Д. Г. Тиллекератне (Mudlier D. G. Tillekeratne, 1934—1935)
 А. Игнатиус Перера (A. Ignatius Perera, CBE, 1947—1951)
 В. А. Николас (V. A. Nicholas MBE, 1951—1956)
 Х. Э. Сеневиратне (H. E. Seneviratne, 1956—1961)
 Т. Сивапрагасам (T. Sivapragasam — 1961, )
 Д. Г. Даяратне (D. G. Dayaratne, 1961—1962)
 А. С. Кохомбан-Викрема (A. S. Kohomban-Wickrema, 1962—1964)
 А. Л. Перера (A. L. Perera, 1964—1968)
 Г. Э. де С. Эллавала (G. E. de S. Ellawala, 1968)
 Вернон Абейсекера (Vernon Abeysekera, , 1969—1970)

Генеральные почтмейстеры Шри-Ланки
 Ч. Дж. Серасингхе (C. J. Serasinghe, 1970—1973)
 А. Р. М. Джаявардене (A. R. M. Jayawardene, , 1973—1980)
 А. П. Хапудения (A. P. Hapudeniya, 1980—1984)
 Ю. У. Бандара (U. W. Bandara, 1985—1986)
 А. Б. Дамунупола (A. B. Damunupola, 1986—?)
 К. А. С. Сенадхеера (K. A. S. Senadheera)
 М. К. Б. Диссанаяке (M. K. B. Dissanayake)
 Д. Л. П. Р. Абеяратне (D. L. P. R. Abeyaratne, 2012 — )

Примечания

См. также 
 История почты и почтовых марок Шри-Ланки
 Sri Lanka Post

Ссылки 

 

Почта Шри-Ланки
Шри-Ланка